Карлос Моја је освојио турнир. У финалу је победио Седрика Пиолина резултатом 6:3, 6:0, 7:5.

Носиоци 

  Пит Сампрас (треће коло)
  Петр Корда (четвртфинале)
  Грег Руседски (друго коло)
  Јевгениј Кафељников (треће коло)
  Јонас Бјеркман (друго коло)
  Алекс Коређа (четвртфинале)
  Рихард Крајичек (полуфинале)
  Густаво Киртен (треће коло)
|
  Феликс Мантиља ''(прво коло) 
  Седрик Пиолин ''(финалиста) 
  Тим Хенман ''(прво коло) 
  Алберто Берасатеги ''(полуфинале) 
  Марк Филипусис ''(треће коло) 
  '''Карлос Моја (победник) 
  Серђи Бругера ''(друго коло) 
  Алберт Коста ''(треће коло) 
|}

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Монте Карло мастерс
Тенис 1998.